Why? (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2021 onder regie van Corbin Timbrook

Bands
Why? (Britse band), folkrockband in de jaren 1990.
Why? (Amerikaanse band), hiphopgroep.

Nummers
Why (Must We Fall in Love), single van The Supremes en The Temptations.
Why (Jadakiss), een single van Jadakiss
Why? (Bronski Beat), een nummer van Bronski Beat
Why (The Cats), een nummer van The Cats
Why (Annie Lennox), een nummer van Annie Lennox
Why (3T), een single van 3T en Michael Jackson
Why (The Beatles), een nummer van Tony Sheridan met The Beatles als begeleidingsgroep